Placodium is een geslacht van korstmossen behorend tot de familie Teloschistaceae.

Soorten 
Volgens Index Fungorum telt het geslacht 233 soorten:

Schimmel
Schimmelgeslacht